Lisznia – jezioro w Polsce

 Lisznia – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim
 Lisznia – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim
 Lisznia – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim

Zobacz też 
 Lisznia Stara
 Lisznia Nowa